trapper (Engels voor "vallenzetter") is de historische benaming van een pelsjager in Noord-Amerika
pedaal (fiets)